Влади́мир Фёдорович Чернышёв (16 июня 1927, Коктебель — 18 июля 2003, Москва) — советский театральный и кинокомпозитор.

Биография 
Служил во флоте. Дружил с композитором Микаэлом Таривердиевым. Был женат на актрисе Юлиане Бугаевой.

Дебютировал в телепрограмме «Голубой огонёк» 1963 года с музыкой к одноимённой песне, но особую известность получила его музыка для научно-фантастической кинодилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» 1974 года.

В 1970-е годы была популярна песня «10-й класс» из кинофильма «Переступи порог».

Творчество 
Песни композитора исполняли Лариса Голубкина, Эльмира Уразбаева, Алла Иошпе и Стахан Рахимов, Раиса Неменова, Геннадий Белов и другие.

Музыка к спектаклям 
 Тайна царя Гороха
 Конёк-Горбунок — пьеса-сказка П. П. Ершова в Малом Театре
 Касатка — комедия А. Н. Толстого в Малом Театре

Музыка к фильмам 

 1963 — Голубой огонёк (ТВ-программа)
 1966 — Сказки русского леса (музыкальное оформление)
 1968 — Там за окошком лето (короткометражный фильм)
 1970 — Переступи порог
 1973 — Гончарный круг
 1974 — Москва — Кассиопея
 1974 — Отроки во Вселенной
 1976 — Ансамбль неудачников (короткометражный фильм)
 1976 — Обелиск
 1978 — На горе стоит гора
 1979 — По следу властелина
 1981 — Женщина в белом
 1983 — Комета
 1985 — Без вины виноватые
 1985 — Змеелов
 1988 — Чёрный коридор

Примечания

Ссылки 
 
 Чернышёв Владимир Фёдорович на сайте kino-cccp.net
 Владимир Чернышев Discography at Discogs

Кинокомпозиторы России